TWB steht für:
 Tastenwahlblock, Baugruppe eines Tastentelefons, mit der die anzurufende Rufnummer gewählt wird
 The Washington Ballet, US-amerikanische Ballettkompanie unter Führung von Julie Kent (seit 2016)
 Thüringerwaldbahn, eine von Gotha ausgehende Überlandstraßenbahn
 Toggenburg-Werdenberg-Bahn, nicht realisiertes Projekt einer Schmalspurbahn im Schweizer Kanton St. Gallen
 Tuning World Bodensee, internationale Messeveranstaltung für Auto-Tuning in Friedrichshafen
 T'way Airlines (ICAO-Code), südkoreanische Fluggesellschaft

TWb steht für:
 Teraweber entsprechend 1012 Weber (Einheit), Maßeinheit des magnetischen Flusses

twb steht für:
 Western Tawbuid (ISO-639-3-Code), Varietät von Tawbuid, Süd-Mangyan-Sprache auf Mindoro, Philippinen

Abkürzung